Габріела Дабровскі і Сюй Іфань були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Елісе Мертенс і Демі Схюрс.

Ешлі Барті і Коко Вандевей виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбора Крейчикова і Катерина Сінякова з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Miami Open, жінки, парний розряд
Miami Open 2018